Dejan Markovic é um futebolista da Sérvia, o qual jogou no CA Osasuna.

Markovic, Dejan
Markovic, Dejan